Il termine assume diversi significati:
Orbita – In astronomia è la traiettoria di un corpo celeste.
Orbita oculare – La cavità che contiene l'occhio.
Orbitale – Un modello matematico che approssima il modo in cui un elettrone si comporta all'interno di un atomo o di una molecola.
Orbita (Spagna) – comune spagnolo
Orbita – In matematica, la traiettoria di un punto sotto l'azione di un gruppo ad un parametro trasformazioni.
Orbita (matematica) – Nello studio dei sistemi dinamici, una traiettoria percorsa dal sistema nello spazio delle fasi.

Pagine correlate 
 Orbit
 Orbital

Altri progetti